Іван Бльох — польський і російський банкір єврейського походження, залізничний магнат в Російській імперії, меценат, науковець.
 Бльох Кирило Володимирович — солдат Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.\

Див. також 
 Бліох
Прізвища